Бели́мов Сергей Александрович (27 мая 1950, Ленинград — , Париж, Франция) — русский композитор, педагог, изобретатель нового музыкального инструмента — кордепиано.

Биография 

Сергей Белимов родился в Ленинграде в 1950 году.

Учился в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории (1969—1975, проф. О. А. Евлахов и В. П. Чистяков), здесь же прошёл ассистентуру у проф. Б. А. Арапова (1979—1981); позже, в 1995 году, изучал историю искусства в Сорбонне (Париж).

В 1977 году стал членом Союза композиторов СССР, с 1989 года до отъезда за границу был секретарём правления Санкт-Петербургского Союза композиторов.

Преподавал композицию в Хоровом училище при Ленинградской академической капелле (1972—1981) и в Музыкальном училище Санкт-Петербургской консерватории (1981—1992).

Жил во Франции с 1993 года. Преподавал композицию в консерваториях Баньоле и Сент-Уэн.

Основные сочинения

Вокально-симфонические произведения 
 1974 «Четыре времени сердца». Оратория для солистов (сопрано, баритон), чтеца, смешанного хора и Большого Симфонического Оркестра. Стихи П. Неруды.
 1981 «Canticles amores». Кантата для солистов (2 сопрано, баритон), смешанного хора и симфонического оркестра. Тексты из «Песни песней», лирики Древнего Египта, поэзии Сафо и М. Цветаевой.

Оркестровые произведения 
 1981 Первая симфония. Для Большого Симфонического оркестра.
 1983 «От звезд до звезд». Композиция для двух камерных оркестров.
 1986 Вторая симфония. Для Большого Симфонического оркестра.
 1986 «Легенда о Красном коне». Сюита из музыки к спектаклю «Жеребёнок».
 1990 Третья симфония. Для Большого Симфонического оркестра.
 2007 «Во времени — вне времени». Композиция для симфонического оркестра памяти Андрея Петрова.
 2008 «Сонни. Флейта. Лабиринт». Музыкальная сказка для чтеца и симфонического оркестра. Текст автора.

Произведения для сольных инструментов с оркестром 
 1987 «О воде Живой и Мертвой». Концерт для гобоя и струнного оркестра.
 1991 «Сад расходящихся тропок». Концерт для флейты и камерного оркестра.
 2000 Концерт для виолончели и струнного оркестра.
 2003 «Погребальная песнь памяти моей матери Евгении Лухиной». Концерт для саксофонов и камерного оркестра.
 2010 Концерт № 2 для саксофона сопранино и симфонического оркестра.

Камерно-инструментальные произведения 
 1969 Соната для скрипки и фортепиано.
 1968 «Контрасты». Цикл пьес для фортепиано.
 1971 Вариации для фортепиано.
 1978 Соната для скрипки соло.
 1982 «Sonata una corda». Для нетемперированного фортепиано.
 1982 Квартет № 1.
 1985 Квартет № 2.
 1988 Пьеса для тубы и фортепиано.
 1990 «Песнь утреннего пробуждения». Для гобоя и фортепиано.
 1991 «Песнь утреннего пробуждения». Версия для флейты и фортепиано.
 1992 «Für Elyse». Для фортепиано.
 1992 «За зеркалом тишины». Для нетемперированного фортепиано и 4 китайских металлических шариков.
 1993 «Сквозь паутину звезд», для флейты и кордепиано.
 1995 «К иному источнику потока». Для сопрано, флейты и магнитофонной ленты. Текст автора.
 1996 «Невыразимые ветры между светом и тенью». Для виолончели и аккордеона.
 1996 «В тени блуждающих голосов». Для саксофона-баритона и кордепиано.
 1996 «Мимолетные колокола под крыльями вечности». Для 2 кордепиано.
 1996 «Отзвуки дня в сумерках времен». Для кордепиано.
 1997 «С обратной стороны круга». Этюды для кордепиано памяти Джасинто Челси.
 Шаг за шагом вокруг точки
 Зеркала вертикали
 Диалог на разрыв времен
 Открытым небом
 2003 «Multicordes». Для 31 кордепиано.
 2004 «Гексаграммы». Для камерного ансамбля.
 2005 «Фёдор Достоевский. Всякая муха — тайна». Концерт для чтеца, квинтета духовых и электроники.
 2007 «Трион». Для саксофона-альта, альта и фортепиано.

Камерно-вокальные произведения 
 1975 «Диптих». Для сопрано, двух флейт и гитары. Стихи Ф. Г. Лорки. Русский текст П. Грушко.
 Смерть Петенеры
 Ожидания
 1976 «Плач по Сантьяго». Пять песен для меццо-сопрано, флейты и гитары. Стихи П. Вильясанте. Русский текст К. Унксовой.
 1979 «Ожидание». Переложение для сопрано и фортепиано. Стихи Ф. Г. Лорки.
 1979 «Прощание». Вокальный цикл для баритона и фортепиано. Стихи Ф. Г. Лорки. Русский текст — А. Гелескула.
 1995 «К иному источнику потока». Для сопрано, флейты и магнитофонной ленты. Текст автора.
 1997 «И свет непреходящий за опрокинутыми небесами». Для сопрано, баритона и 2 кордепиано.
 Текст: слова-фонемы на индоевропейском, немецком, английском, древнеанглийском, армянском, авестийском, болгарском, кельтском, китайском, финском, греческом, готском, иврите, хеттском, древнеиндийском, средне- верхненемецком, древнеирландском, исландском, японском, латинском (французском, итальянском, испанском), латышском, литовском, норвежском, осетинском, персидском, древнеперсидском, польском, прусском, русском, сербо-хорватском, шведском, чешском, тохском, украинском и валлонском языках — С. Белимов.
 Творение
 Любовь
 Зов опрокинутой бездны
 Свет
 2001 «Услади убо наша скорби». Для баса и кордепиано. Текст на церковнославянском из Акафиста. Кондак 9.
 2010 Ария Ирины из оперы «Русская Красавица» по роману Виктора Ерофеева. Для сопрано и камерного ансамбля.
 2010 Сцена «Куда бежать?» из оперы «Русская Красавица» по роману Виктора Ерофеева. Для сопрано и камерного ансамбля.

Произведения для хора (a capella или c инструментальным сопровождением) 
 1978 «Тихая моя родина». Для мужского хора. Стихи Н. Рубцова.
 1992 «Дождь голосов за забвеньем». Для смешанного хора. Тексты на иврите, латыни, французском, немецком и русском — Э. Меркс и С. Белимова.
 1998 «За пеленою голосов». Для хора, флейты, 5 саксофонов и ударных. Текст автора.

Электронные сочинения 
 1985 «И солнце в ночи». Для флейты и магнитофонной ленты.
 1989 «И солнце в ночи». Версия для зала пространственной музыки.
 1995 «К иному источнику потока». Для сопрано, флейты и магнитофонной ленты. Текст автора.
 2001 «Видения Данте. Ад». Для саксофона и магнитофонной ленты.
 2005 «Видения Данте. Чистилище». Для виолончели и магнитофонной ленты.
 2006 «Видения Данте. Рай». Для флейты и магнитофонной ленты.

Музыка к кинофильмам 
 1986 «Да будет день». Лен. телевидение, реж. М. Михеев.
 1986 «На берегу». Лен. телевидение, реж. М. Михеев.
 1989 «Сотри случайные черты» Леннаучфильм, реж. Н. Хотулева.
 1990 «Человек после человека. Мать Мирра». Леннаучфильм. реж. Н. Хотулева.
 1990 «В поисках истины. Шри Ауробиндо». Леннаучфильм, реж. Н. Хотулева.
 1991 «Обратный адрес — Удачный». Леннаучфильм. Реж. Н. Хотулева.
 1991 «Графиня». Студия «Логос», Москва, реж. Д. Шинкаренко.
 1993 «Боже, освяти нас Лицем Твоим». Студия документальных фильмов. Санкт-Петербург, реж. В. Дьяконов.

Дискография 

 Белимов, Сергей. 6 концертов [Звукозапись] / С. Белимов; исполнители: Юозас Римас, Геннадий Рождественский, Роберто Фаббричиани, Равиль Мартынов, Жан-Поль Десси, Элизабет Меркс, Жорж Букофф, Федор Леднёв, Даниель Кьянтзи, Людовик Бач. СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2006. (Содержание: О воде живой и мертвой (1987) : для гобоя и струнного оркестра, Сад расходящихся тропок (1991) : для флейты и камерного оркестра, Концерт для виолончели и струнного оркестра (2000), Мультикордес (2003) : для кордепиано соло и оркестра 31 кордепиано, Федор Достоевский. Всякая муха — тайна (2004) : для чтеца, квинтета духовых и электроники, Погребальная песнь памяти моей матери Евгении Лухиной (2003) : для саксофонов и камерного оркестра.) http://www.compozitor.spb.ru/catalogue_editions/the_regular/index.php?ELEMENT_ID=4304

Источники 
 А. Богданова, «Волнующая тема современности», «Советская музыка», 1978, № 1.
 Н. Сергеева, «Его первая симфония», «Вечерний Ленинград», 1983, 12 октября, с. 3.
 Е. Сорокина, «Музыка о музыке», «Смена», 1983, 30 сентября, с. 3.
 В. Быков, М. Галушко, «Время поисков и обретений», «Советская музыка», 1984, № 9.
 R. Reichelt, «Kennwort war Per Aspera», «Freie Welt», 1985, № 13, Berlin.
 A. Vernon, «Les lumieres de Leningrad», «Havre libre», 1988, 5 февраля.
 Б. Березовский, «И в зеркало заглянешь дважды», «Смена», 1991, 21 марта, с. 4.
 А. Харьковский, «О воде Живой и Мертвой», «Вечерний Ленинград», 1991, 21 марта, с. 3.
 А. Харьковский, «Куда зовет нас сын Неба и Земли», «Искусство Ленинграда», 1991, № 4, с. 28—32.
 K. Wolschner, «Boule im Flugel», «Tageszeitung», 1992, 23 июня.
 F. Merkling, «String Quartets Offer Poignancy with a Russian Accent», «The New Times», Danbury, USA, 1991, 30 августа.
 Françoise Russo-Marie, Frédéric Rossille, «Émotion et musique», с. 34.

Примечания

Ссылки 
 Официальный Французский сайт композитора
 Официальный Российский сайт композитора

Композиторы по алфавиту
Композиторы СССР
Композиторы XX века
Композиторы России
Кинокомпозиторы СССР
Кинокомпозиторы России
Педагоги по алфавиту
Музыкальные педагоги СССР
Композиторы Франции
Академические музыканты России
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Экспериментальная музыка